Osiedle Centrum UMK w Toruniu – zespół domów studenckich, tzw. mały campus, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Lokalizacja 
Osiedle znajduje się we wschodniej części dzielnicy Bydgoskie Przedmieście, ograniczone jest od północy ul. Słowackiego, od wschodu ul. Tujakowskiego, od południa ul. Mickiewicza, zaś od zachodu ul. Moniuszki.

Historia 
Na terenie obecnego Osiedla Centrum w okresie międzywojennym znajdowały się m.in. siedziby przedsiębiorstwa spedycyjnego Lamberta Sadeckiego, magazynu lodu - własność Powszechnej Spółdzielni Spożywców oraz schron przeciwlotniczy i okazały gmach siedziby Domu Społecznego im. Józefa Piłsudskiego przy ul. Mickiewicza. Po II wojnie światowej władze miasta przekazały go na rzecz nowo powstałej uczelni w Toruniu. Wówczas planowano w nim siedziby Rektoratu i dziekanatów wydziałów. Ostatecznie, w 1946 roku, zorganizowano tu Dom Studencki nr 1, natomiast Rektorat umieszczono w gmachu dawnego Urzędu Wojewódzkiego województwa pomorskiego, przy ul. Fosa Staromiejska. W 1956 roku w Domu Studenckim nr 1 otwarto pierwszy klub młodzieży UMK o nazwie "Cafe-Klub". Pod koniec lat 50. XX wieku władze Uniwersytetu i miasta podjęły decyzję o budowie w tej części Torunia czterech kolejnych domów studenckich. 1 października 1958 roku oddano do użytku pierwszy z nich: Dom Studencki nr 3 przy ul. Moniuszki. W 1959 roku otwarto DS 2 przy ul. Mickiewicza, a w 1964 roku także Dom Studencki nr 6 przy ul. Słowackiego, przylegający do DS nr 1. W 1967 roku tzw. mały campus uczelni uzupełniono jeszcze o DS nr 5.

Znajdował się tu także pochodzący z okresu międzywojennego drewniany barak, od 1945 roku w posiadaniu uczelni. Mieścił się w nim Dom Studencki nr 1b, który w 1948 roku zamieszkiwało 149. studentów. W 1961 roku obiekt spłonął.

Wykaz domów studenckich

Zobacz też 
 Zabytki w Toruniu

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Dział Domów Studenckich i Hoteli Asystenckich UMK

Budynki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Zabytki nieruchome w Toruniu
Architektura modernizmu w Toruniu
Architektura socrealistyczna w Toruniu
Osiedla akademickie